Троарн () — кантон во Франции, регионе Нормандия, департамент Кальвадос. Расположен на территории двух округов: двадцать одна коммуна входит в состав округа Кан, три — в состав округа Лизьё.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны: Аржанс, Банвиль-ла-Кампань, Вимон, Демувиль, Жанвиль, Жибервиль, Кантлу, Каньи (Кальвадос), Клевиль, Кювервиль, Саннервиль, Сен-Пер, Сен-Пьер-дю-Жонке, Сент-Уан-дю-Мений-Оже, Троарн, Туфревиль, Эмьевиль.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен. В него были включены отдельные коммуны упраздненного кантона Бургебюс. 

С 1 января 2017 года состав кантона существенно изменился в связи с образованием т.н. «новых» коммун: коммуны Муль и Шишбовиль объединились в новую коммуну Муль-Шишбовиль; коммуны Бийи, Контвиль, Пусси-ла-Кампань, Фьервиль-Бре и Эран — в новую коммуну Валамбре; коммуны Саннервиль и Троарн — в новую коммуну Салин, ставшую центром кантона.

Решением от 28 декабря 2018 года административный суд Кана отменил постановление префектуры от 29 июля 2016 года о создании коммуны Салин с вступлением в силу 31 декабря 2019 года.

Состав кантона с 1 января 2020 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Аржанс (3 756 чел.)
 Банвиль-ла-Кампань (172 чел.)
 Беллангревиль (1 483 чел.)
 Валамбре (1 746 чел.)
 Вимон (781 чел.)
 Демувиль (3 169 чел.)
 Жанвиль (372 чел.)
 Кантлу (183 чел.)
 Каньи (1 944 чел.)
 Клевиль (377 чел.)
 Кювервиль (2 227 чел.)
 Муль-Шишбовиль (3 202 чел.)
 Саннервиль (1 912 чел.)
 Сен-Пер (229 чел.)
 Сен-Пьер-дю-Жонке (249 чел.)
 Сен-Самсон (310 чел.)
 Сени-о-Винь (417 чел.)
 Сент-Уан-дю-Мений-Оже (206 чел.)
 Троарн (3 481 чел.)
 Туфревиль (383 чел.)
 Уэзи (235 чел.)
 Френувиль (1 933 чел.)
 Эмьевиль (603 чел.)
 Эсковиль (805 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 29,4 % голосов против 28,9 % у Марин Ле Пен и 18,7 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 54,2 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 24,7 %, Эмманюэль Макрон – 24,5 %, Жан-Люк Меланшон – 20,6 %, Франсуа Фийон – 15,0 %; 2 тур: Макрон – 62,9 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 32,3 %, Николя Саркози — 22,8 %, Марин Ле Пен — 18,1 %; 2 тур: Олланд — 57,0 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Кальвадос представляют менеджер по работе с клиентами Анжелик Лемьер (Angélique Lemière) и мэр коммуны Демувиль Людовик Робер (Ludovic Robert) (оба – Разные центристы).

Ссылки